Михаи́л Не́стеров:
 Нестеров, Михаил Васильевич (1862—1942) — русский и советский художник.
 Нестеров, Михаил Васильевич (1892—1971) — Председатель Президиума Всесоюзной торговой палаты.